

Aziende 
 Immersion Corporation – azienda di prodotti tecnologici statunitense

Letteratura 
 Immersione (Immersion) – racconto breve di Aliette de Bodard

Musica 
 Immersion: One – album di Steve Roach del 2006
 Immersion: Two – album di Steve Roach del 2006
 Immersion: Three – album di Steve Roach del 2007
 Immersion: Four – album di Steve Roach del 2009
 Immersion – album dei Pendulum del 2010